Neuenkirchen kan syfta på: 

 Neuenkirchen, Anklam-Land – en kommunn i Amt Anklam-Land, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Neuenkirchen, Dithmarschen – en kommun i Kreis Dithmarschen i Schleswig-Holstein 
 Neuenkirchen, Landhagen – en kommun i Amt Landhagen, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Neuenkirchen, Osnabrück – en kommun i Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Neuenkirchen, Diepholz – en kommun i Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Neuenkirchen, Cuxhaven – en kommun i Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Neuenkirchen, Heidekreis – en kommun i Landkreis Heidekreis, Niedersachsen
 Neuenkirchen, Stade – en kommun i Landkreis Stade, Niedersachsen
 Neuenkirchen-Vörden – en kommun i Landkreis Vechta, Niedersachsen
 Neuenkirchen, Mecklenburgische Seenplatte – en kommun och ort i Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Neuenkirchen, Vorpommern-Rügen – en kommun i Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Neuenkirchen, Westfalen – en stad och en kommun i Nordrhein-Westfalen